Neuenhagen – frazione della città tedesca di Bad Freienwalde (Oder)
 Neuenhagen bei Berlin – comune tedesco